Jan Šmarda může být:

 Jan Šmarda (1904–1968) – český botanik
 Jan Šmarda (1930–2021) – mikrobiolog, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy a umění; syn předešlého